Griffith ist eine Stadt im australischen Bundesstaat New South Wales und liegt etwa 600 km westlich von Sydney. Sie liegt in der Murrumbidgee Irrigation Area auf etwa 130 m Höhe.

Griffith wurde 1916 gegründet und hat 20.799 Einwohner. Die Stadt ist eine von mehreren Siedlungen, die im Rahmen eines Bewässerungsprojekts am Murrumbidgee River im Riverina-Gebiet entstanden. Das fruchtbar gemachte Land wurde zu einem großen Teil von italienischen Einwanderern bewirtschaftet. Heute geben 22,5 % der Einwohner im Zensus eine italienische Abstammung an (Stand 2021). Partnerstadt von Griffith ist Treviso.

Griffith besitzt einen kleinen Flughafen und liegt an mehreren Nebenstraßen. Außerdem ist die Stadt mit der Eisenbahn an der Strecke Roto-Cootamundra zu erreichen.

Die Gegend um Griffith ist als Weinanbaugebiet bekannt.

Griffith ist das Zentrum des lokalen Verwaltungsgebiets Griffith City.

Persönlichkeiten 
 Evonne Goolagong Cawley (* 1951), Tennisspielerin

Weblinks 

 Reiseführer

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales